Rousson (Gard)
Rousson (Yonne)